Tanzania
 Mbuyuni – circoscrizione del distretto di Chunya
 Mbuyuni – circoscrizione del distretto rurale di Masasi
 Mbuyuni – circoscrizione del distretto di Mkoani
 Mbuyuni – circoscrizione del distretto urbano di Morogoro